EB ist der Name:
 EB (Bier), helles Pilsner aus Polen

Zudem ist EB eine Abkürzung für:
 EB Eiði, einem ehemaligen Fußballverein auf den Färöern
 Edition Breitkopf von Breitkopf & Härtel
 Eigenbericht, Eigenberichterstatter
 Eigentumsbildung
 Einfuhrbewilligung
 Einheitsbedingung
 Einheitsbohrung
 Einheitsbus
 Einsatzbereitschaft (militärisch)
 Einweisungsbeamter
 Einzelbewerber, Parteiloser
 Internationaler Bergwanderweg der Freundschaft Eisenach–Budapest
 Electric Boat
 Electricity Balancing, Abkürzung für das EU-Energiemarktsgesetz Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing 
 Electronic Book E-Book
 Elektrobit
 die Fachzeitschrift Elektrische Bahnen
 Elektronische Berichterstattung
 Embryoid bodies
 Emmentalbahn, Schweiz
 Empfangsbekenntnis, siehe Zustellung (Deutschland)#Empfangsbekenntnis
 Employer Branding
 Encyclopædia Britannica (auch E.B.)
 Entwicklungsbank
 Epidermolysis bullosa – eine Hautkrankheit
 Erfurter Bahn
 Eröffnungsbilanz
 Erstbezug
 Erziehungsbeistand
 Erziehungsberatung
 Chemins de fer de l'État Belge, Vorgängergesellschaft der Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen (SNCB)
 die Zeitschrift europa-blätter, eine Zeitschrift zu Europa-Recht
 European Board of … (zahlreiche Organisationen)
 Europäische Bewegung International
 Evangelische Bank
 Evangelischer Bund
 Evolutionäre Bildverarbeitung
 Exabyte (Dezimalpräfix), Abkürzung für eine Trillion Byte: 1018 Bytes = 1.000.000.000.000.000.000 Bytes; siehe Byte#Präfixe
 Exabyte Corporation
 Exekutivbediensteter
 U-Bahnhof Eberhardshof
 Belgien nach dem ICAO-Code
 Erbitte Bedenkzeit

EB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Grabowo
 Deutschland: Landkreis Eilenburg (1990–1994)
 Deutschland: Landkreis Nordsachsen (seit 2012, für Eilenburg)
 Griechenland: Evros, Süden (Alexandroupoli)
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo

EB als Münzzeichen oder Marke:
 Kippermünzstätte Eckartsberga
 Eugène Bernard (EB; vor 1840 bis um 1890), französisch-belgischer Waffenfabrikant und Laufschmied in Paris und Lüttich
 Ernst Brabandt (auch: Johann Ernst Braband und Varianten; 1624–1716), deutscher Münz-, Medaillen- und Stempelschneider sowie herzoglich braunschweig-lüneburgischer und kurhannoverscher Hofgoldschmied

Eb ist der Familienname folgender Personen:
 Alex J. van der Eb (* 1934), niederländischer Zellbiologe

Zudem ist Eb eine Abkürzung für:
 Exabit (Dezimalpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 1018 Bits = 1 EBit oder 1.000.000.000.000.000.000 Bits; siehe Bit

EB